Iwase (district), een district van de prefectuur Fukushima in Japan
 Iwase (Fukushima), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Fukushima 
 Iwase (Ibaraki), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Ibaraki 
 Iwase (provincie), een voormalige provincie van Japan, gelegen in het westen van de huidige prefectuur Fukushima